Абдрахманов — тюркская фамилия (женская форма — ). 

Известные носители:
 Абдрахманов, Абдрашит Хакимович (1946—2019) — советский, казахстанский боксёр, тренер и киноактёр.
 Абдрахманов, Альберт Хаевич (род. 1941) — заместитель генерального директора Казанского производственного объединения вычислительных систем (1987—1994).
 Абдрахманов, Асаф Кутдусович (1918—2000) — советский моряк, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Абдрахманов, Барей Абдрахманович (1916—1996) — советский государственный и партийный деятель. Депутат Верховного Совета СССР шестого созыва.
 Абдрахманов, Бисенгалий — народный комиссар социального обеспечения КазССР ноябрь 1933 г. — май 1937 г. (каз.)
 Абдрахманов, Берик Есенович (род. 1986) — казахстанский боксёр.
 Абдрахманов, Болат Укубаевич — государственный тренер Республики Казахстан по боксу.
 Абдрахманов, Габдрашит Султанович (род. 1936) — советский российский татарстанский учёный, нефтяник и педагог.
 Абдрахманов, Гайнетдин Шайхиевич (1932—2001) — слесарь-турбинист, бригадир слесарей ОАО «Башкирэнерго», Герой Социалистического Труда.
 Абдрахманов, Данияр Мавлиярович (род. 1980) — ректор Башкирской академии государственной службы и управления (с 2021).
 Абдрахманов, Ерсаин (1946—2001) — советский и казахский режиссёр документального и мультипликационного кино и директор фильма.
 Абдрахманов, Жаналык Ниязович (1935—2004) — советский и казахстанский медик, профессор.
 Абдрахманов, Жансеит (1900—1974) — крепильщик шахты имени Костенко «Карагандашахтостроя», Герой Социалистического Труда.
 Абдрахманов, Избасар (род. 1939) — комбайнёр колхоза имени Ленина Талды-Курганского района Алма-Атинской области, Герой Социалистического Труда.
 Абдрахманов, Ильдус Бариевич (род. 1942) — учёный, член Академии наук Республики Башкортостан.
 Абдрахманов, Кайдар Айтжанович (1936—2012) — советский и казахстанский геолог, преподаватель.
 
 Абдрахманов, Каримжан Балтабаевич (род. 1964) — советский боксёр, двукратный чемпион СССР.
 Абдрахманов, Руслан Альбертович (1984) — российский хоккеист, нападающий.
 Абдрахманов, Сагынбек Уметалиевич (род. 1961) — киргизский политик, губернатор Чуйской области (2010).
 Абдрахманов, Сауытбек Абдрахманович (род. 1951) — журналист, министр информации Республики Казахстан (2003).
 Абдрахманов, Серик Абдрахманович (род. 1951) — первый секретарь ЛКСМ Казахстана (1981—1987).
 Абдрахманов, Толеш (1878—1966) — старший чабан колхоза имени Сталина Джаныбекского района Западно-Казахстанской области, Герой Социалистического Труда.
 Абдрахманов, Уликпан (1922—2001) — нефтяник, Герой Социалистического Труда (1971).
 Абдрахманов, Фица Джантемирович (1817—1872) — российский генерал-майор, участник Кавказской войны.
 Абдрахманов, Халик Валиевич — первый секретарь Кзыл-Ординского обкома 1938—1940
 Абдрахманов, Хамза (1896—1980) — председатель колхоза «Жулдуз» Фурмановского района Западно-Казахстанской области, Герой Социалистического Труда.
 Абдрахманов, Ханиф Хазигалеевич (1925—1999) — советский артиллерист, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Абдрахманов, Эльдар Маратович (род. 1987) — казахстанский футболист.
 Абдрахманов, Юсуп Абдрахманович (1901—1938) — советский государственный и политический деятель, первый Председатель СНК Киргизской АССР.

См. также

Примечания